Мангуп

 Мангуп — средневековый город-крепость в Крыму
 Мангуп (памятник природы) — комплексный памятник природы на горе Мангуп в Крыму, исторический и ландшафтный объект